Huruk ist der Familienname von:
 Jan Huruk (* 1960), ehemaliger polnischer Langstreckenläufer

Huruk steht außerdem für:
 eine nordindische Trommel, siehe Hurka (Trommel)